Azəri-Çıraq-Günəşli, complex de camps petrolífers a la Mar Càspia
 Àrea de Conservació Guanacaste, lloc Patrimoni de la Humanitat a Costa Rica
 Àcid clorogènic, antioxidant present a diverses plantes
 ACG, codó de la treonina